Türkeli steht für:

 Türkeli, eine Stadt in der Provinz Sinop, Türkei
 Türkeli, Dorf im Norden der Mittelmeerinsel Zypern, Türkischen Republik Nordzypern, siehe Agios Vasilios/Türkeli

Türkeli ist der Familienname folgender Personen:

 Gonca Türkeli-Dehnert (* 1975), deutsche Verwaltungsjuristin, Ministerial- und politische Beamtin